Кім Клейстерс була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі після перенесеної операції.

Ліндсі Девенпорт виграла титул, у фіналі перемігши Вінус Вільямс з рахунком 7–6(7–4), 5–7, 7–6(7–4).

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main and Qualifying Draws 

Bank of the West Classic
2004